Germantown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Germantown (Illinois)
 East Germantown
 Germantown (Kentucky)
 Germantown (Maryland)
 Germantown (New York)
 Germantown (Ohio)
 Germantown (Philadelphia), onderdeel van de stad Philadelphia
 Germantown (Tennessee)
 Germantown (Virginia)
 Germantown (Wisconsin)